Bjarke kan avse:
 Bjarke – ett nordiskt mansnamn, se Bjarne
Bjarke (vikingaskepp) - en replika i förminskad skala av Osebergsskeppet
Bödvar Bjarke - figur i Rolf Krakes saga